Захирович:

 Захирович, Аднан — боснийский футболист, полузащитник минского «Динамо» и национальной сборной Боснии и Герцеговины.
 Захирович, Хасан — Народный герой Югославии.